Урдорф () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Цюрих.

Входит в состав округа Дитикон. Население составляет 9102 человека (на 31 декабря 2007 года). Официальный код — 0250.

Ссылки 
 Официальная страница

Города кантона Цюрих
Коммуны кантона Цюрих